Tengel ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Tina Tengel (* 1964), österreichische Musikredakteurin
 Katja Tengel (* 1981), deutsche Leichtathletin